NGC 6528 (другие обозначения — GCL 84, ESO 456-SC48) — шаровое скопление в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6528
Стрелец (созвездие)
Шаровые скопления